

Localidades

 Saint-Martin-des-Champs (Cher)
 Saint-Martin-des-Champs (Finisterra)
 Saint-Martin-des-Champs (Mancha)
 Saint-Martin-des-Champs (Seine-et-Marne)
 Saint-Martin-des-Champs (Yvelines)
 Saint-Martin-des-Champs (Yonne)

Desambiguações de topônimos